Chorągiew husarska koronna królewicza Jakuba Ludwika Sobieskiego – pod dowództwem Mikołaja Złotnickiego; wzięła udział w bitwie pod Wiedniem w 1683; jej patronem był nieżyjący już wówczas Jakub Sobieski
 Chorągiew kozacka Jakuba Sobieskiego